Фильмы, телеспектакли, сериалы и серии под названием «Возвраще́ние» (в хронологическом порядке):
 «Возвращение» — советский фильм 1940 года; режиссёр Ян Фрид.
 «Возвращение» — советский фильм 1960 года; режиссёр Михаил Терещенко.
 «Возвращение» — советский фильм 1967 года; режиссёр Владимир Акимов.
 «Возвращение» — советский телеспектакль 1968 года; режиссёр Виктор Рыжков.
 «Возвращение» — советский фильм 1972 года.
 «Возвращение» — советский телеспектакль 1975 года.
 «Возвращение» — советский короткометражный фильм 1975 года. Режиссёр Эльдар Кулиев.
  (, ) — югославский фильм 1979 года; режиссёр Антун Врдоляк.
 «Возвращение» () — австралийский документальный фильм 1980 года; режиссёр Кит Лофлин.
 «Возвращение» () — американский фильм 1980 года; режиссёр Грейдон Кларк.
 «Возвращение» — советский фильм 1987 года. Режиссёр Анатолий Буковский.
 «Возвращение» () — гонконгский фильм 1994 года, режиссёр .
 «Возвращение» () — эпизод сериала «Секретные материалы».
 «Возвращение» () — канадский фильм 2003 года.
 «Возвращение» — российский фильм 2003 года.
 «Возвращение» () — американский сериал 2005 года.
 «Возвращение» () — испанский фильм 2006 года.
  () — английский телефильм 2007 года.
 «Возвращение» — российский фильм 2012 года; режиссёр Олег Ларин.
 «Возвращение» — китайский фильм 2014 года; режиссёр Чжан Имоу.
 «Возвращение» () — канадский фильм 2017 года.
 «Возвращение» () — будущий фильм режиссёра Уберто Пазолини.
 См. также 
Фильмы, известные под другими названиями:
 «Королевская милость» () — британский фильм 1995 года; на русском языке также выходил под названием «Возвращение».
 «Затмение» () — фильм 2015 года совместного производства Испании и США; название фильма также переводилось как «Возвращение».